Председатель Военного комитета НАТО (, ) — глава высшего военного органа НАТО; представитель высшего генералитета Организации Североатлантического договора; главный советник Генерального секретаря НАТО по военным вопросам.

Председатель Военного комитета НАТО непосредственно руководит повседневной работой комитета, как высшего военного органа НАТО, и выступает от его имени.

Председатель также является официальным представителем Военного комитета и, таким образом, главным официальным военным представителем Североатлантического альянса по всем военным вопросам.

Первым председателем комитета стал американский генерал Омар Брэдли, а действующим по состоянию на сегодняшний день является голландский адмирал Роберт Бауэр.

Ниже представлен список всех председателей Военного комитета НАТО, занимавших когда-либо должность.

Список председателей Военного комитета НАТО

См. также 
 Главнокомандующий объединёнными силами в Европе

Примечания

Литература 
 Douglas S. Bland, 'The Military Committee of the North Atlantic Alliance: A Study of Structure and Strategy,' New York, Praeger, 1991.

НАТО